После России — это музыкальный альбом на стихи 16 поэтов «незамеченного поколения» первой волны российской эмиграции.

Название альбома является отсылкой к одноимённому сборнику эмигрантских стихотворений Марины Цветаевой, изданному в Париже в 1928 году.

Определение «незамеченное поколение» впервые возникло в книге публициста первой эмиграции Владимира Варшавского — оно относится к писателям и поэтам, начавшим творческую деятельность за пределами России, но так и не встретившимся с читателями на родине. По сути, это поэты оставшиеся безвестными: их основные литературные ориентиры — Георгий Иванов и Владислав Ходасевич, состоялись задолго до революции, как и их основные критики — Георгий Адамович и Зинаида Гиппиус — все они заняли свое место в русской литературе, а поэты «незамеченного поколения» — нет, за редчайшим исключением. Единственным из них, добившимся мирового признания, стал писатель Владимир Сирин (Набоков), довольно широкой аудитории известен Гайто Газданов, некоторые слышали о поэте Борисе Поплавском.

В процессе работы над альбомом было составлено несколько поэтических антологий: стихотворения отбирались так, чтобы параллели с сегодняшним днем были очевидны, а каждый артист выбрал для песни созвучное себе стихотворение. «Мы работали в ежедневном и, в сущности, круглосуточном режиме полгода. Это не очень долго для такого объемного процесса. Но сейчас все реакции ускорены. Мы ведь так разогнаны этой ***… Достаточно переглянуться друг с другом, чтобы понять, имеет смысл дальнейший разговор или нет».

Рома ЛиберовПоэты и исполнители"После России" создан на стихи Вадима Андреева, Раисы Блох, Михаила Горлина, Юрия Иваска, Довида Кнута, Юрия Мандельштама, Владимира Набокова, Юрия Одарченко, Бориса Поплавского, Георгия Раевского, Владимира Смоленского, Николая Туроверова, Лидии Червинской и Алексея Эйснера. Стихотворение Сергея Бонгарта — поэта и художника второй волны послевоенной эмиграции — стало констатацией руин «Русского Парнаса в рассеянии» после окончания Второй мировой войны. Начало и финал альбома — посвящение крупнейшему поэту эмиграции Георгию Ива́нову.«Самая пронзительная часть стихотворения — это финальная метонимия про то, как „трагика съели мыши и доедают лирика“. Эта строчка набрасывается как бы из-за угла, хлещет неожиданной звонкой пощёчиной на контрасте с меланхоличным, намеренно растянутым и почти статичным сеттингом. Меня очень зацепила эта „медленная“ линейная драматургия текста с ярким трагичным финалом, и я постарался отразить это постепенное нагнетание в музыке, разрядив постепенно нарастающее напряжение резким, ревущим соло: сначала вступает перегруженное тремоло на укулеле, а затем к нему присоединяется дисторшн-гитара и едкий синтезатор».

Noize MC В альбоме приняли участие: АлоэВера, Наум Блик, Миша Дымов и Мила Варавина, Королев Попова, Монеточка, НАИВ, Ногу Свело!, Порнофильмы, Сансара, Мириам Сехон и Василий Зоркий, Хмыров, Шым, Noize MC, R.A.SVET, RSAC, Tequilajazzz. «Куплет — это текст Михаила Горлина „Над синей лунной ночью“, а припев — текст Раисы Блох „О, тишина, тишина“. Они оба погибли в концлагерях, вдали друг от друга. Сначала он, через год она. Их дочь умерла в шестилетнем возрасте от болезни, когда они с матерью бежали в Швейцарию. Все, что осталось от этих людей и их любви, — немногие сохранившиеся стихи.

Эта песня о тех связях, которые остаются несмотря на войну, время, расстояния и даже смерть. О любви, которая не становится меньше, а даже наоборот. За эти страшные месяцы только это и держало на плаву».

Мириам Сехон«Если и случалось петь стихи, написанные другим автором, то, как правило, я находил способ соединить слова с мелодией — то же чудесным образом случилось с „Песней“.

В какой период времени ты бы ни шептал себе эти строчки — в нашем случае я их пропевал, — они всегда будут соответствовать моменту, твоему состоянию „здесь и сейчас“. Большего не требуется».

Саша Гагарин, группа «Сансара»

Создатели 
 Рома Либеров - автор и продюсер проекта. Независимый кинорежиссёр и продюсер, куратор и антёрпренёр, работы которого посвящены исследованию моделей выживания свободного человека (интеллигента) в несвободном государстве. Особенно — поэтам и писателям, традиционно подвергавшимся гонениям со стороны тоталитарной системы.
 We are communna — осуществляла издание релиза
 Полина Проскурина-Янович — филолог, автор проекта nezamechennye.com, помогала в подборе стихотворений и написании биографий
 Tuman Studio занимались разработкой сайта проекта

Восприятие 
Альбом вышел 13 января 2023 года в преддверии Старого нового года, который имел особое значение для эмигрантов первой волны из России.

После релиза он вошел в топ-3 русскоязычных альбомов в Apple Music и получил положительные отзывы музыкальных критиков. В январе 2023 года альбом продолжал оставаться в топ-50 русскоязычных альбомов.

По словам Бориса Барабанова (КоммерсантЪ), авторы треков продемонстрировали не только понимание исходного поэтического материала, но и прекрасную музыкальную форму. По его мнению, альбом вполне может жить в плейлистах вне исторического контекста". Николай Овчинников из «Новой газеты. Европа» полагает, что «совпадение в ощущениях помогло большинству участников трибьюта прочувствовать чужой текст и аккуратно вписать его в свою музыку. Они уносят с собой за рубеж музыку, чтобы потом вернуть её слушателю через стриминги и показать, насколько велико отчаяние человека, оторванного от родины, от собственных корней. от собственного языка».

Специально к выпуску альбома журналист Илья Варламов выпустил фильм о проекте, в котором рассказывается о судьбах эмигрантов первой волны, а также об опыте работы и жизни принявших участие в проекте музыкантов после 24 февраля 2022 года.

Альбом также вызвал волну негативных комментариев от провластных российских медиа и авторов телеграм-каналов, а также спровоцировал волну жалоб на размещение альбома на стриминговых сервисах.

Примечания 

Русские поэты первой волны эмиграции
Поэты русского зарубежья
Марина Цветаева
Свобода слова
Свобода совести
Мир в культуре